O maior anel de Saturno  é uma fina estrutura, composta por gelo e poeira, tem diâmetro de 36 milhões de quilômetros. Antes, sabia-se que Saturno, o segundo maior planeta do sistema solar, era circundado por sete anéis principais e diversos menores.

Phoebe, um dos satélites de Saturno, orbita dentro do anel – e acredita-se que seja a fonte do material que o compõe. A estrutura pode também ajudar a desvendar um enigma a respeito de outra lua, Iapetus, que tem um lado muito brilhante e outro escuro. Cientistas especulam que o material do “superanel” bombardeia Iapetus, colorindo de um tom escuro uma de suas faces.

Descobrimento 
Em 7 de outubro de 2009, o telescópio Spitzer, da Nasa, descobriu em torno do planeta Saturno um novo e gigantesco anel, tão grande que seria necessário 1 bilhão de planetas Terra para preencher o espaço que ocupa. O anúncio foi feito pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, pelas iniciais em inglês), da agência espacial dos EUA, no fim da noite de terça-feira.

“É um anel danado de grande”, disse a astrônoma Anne Verbiscer, uma das autoras do artigo sobre a descoberta, que será publicado na revista científica “Nature”.

Conforme a porta-voz do JPL, Whitney Clavin, o círculo não reflete muita luz visível. O Spitzer só foi capaz de descobri-lo porque detecta luz infravermelha. Embora a poeira no anel seja muito fria, brilha com a radiação térmica.

Ver também 
 Saturno (planeta)
 Anéis de Saturno
 Febe (satélite)

Saturno